Avenida da Liberdade puede hacer referencia a:
Avenida da Liberdade; avenida de Lisboa, Portugal.
Avenida da Liberdade; avenida de São Paulo, Brasil.